Jméno Záboj může označovat:

 Záboj – jedna z básní Rukopisu královédvorského, opěvuje vítězství českého Záboje a Slavoje nad německým Luděkem
 Záboj – hlavní postava stejnojmenné básně, Myslbekovo sousoší Záboj a Slavoj ve Vyšehradských sadech
 Záboj (Zvonař) – opera Josefa Leopolda Zvonaře z roku 1862
 Záboj (Chvála) – opera Emanuela Chvály na text J. Vrchlického, premiéra 1918
 Záboj, Slavoj a Luděk – symfonická báseň op. 37 Zdeňka Fibicha, 1873
 Záboj a Ludiše – opereta Jindřicha Hartla na text J. Brožovského, premiéra 1890
 Záboj (jméno)
 Záboj Horák (* 1975) – český právník
 Záboj Bláha-Mikeš (1887–1957) – český hudební skladatel